Deux classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de classe Arrogant :
la , une classe de 12 navires de ligne de troisième rang construits au milieu du  ;
la , une classe de quatre croiseurs protégés construits à la fin des années 1890.

Voir aussi 
 Classe Arrogante, classe de batteries flottantes de la Marine française.